Příjmení Kremer nese více různých osobností:

 Alfred von Kremer (1828–1889) – rakousko-uherský, respektive předlitavský orientalista, diplomat a politik
 Andrzej Kremer (1961–2010) – polský právník a diplomat
 Gidon Kremer (* 1947) – lotyšský houslista a dirigent
 Johann Paul Kremer (1883–1965) – nacistický válečný zločinec, profesor anatomie, lékař SS v koncentračním táboře Auschwitz - Birkenau
 Józef Kremer (1806–1875) – polský spisovatel filosofický a aesthetik
 Marie Kremerová (* 1940) – česká operní pěvkyně-sopranistka
 Rafael Kremer von Auenrode (1826–1901) – rakouský právník a politik německé národnosti z Horních Rakous